José Arnau Serrano (Valencia, España,  - ) es un exfutbolista español que se desempeñaba como defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Valencia
Futbolistas del Club Deportivo Castellón
Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1940
Futbolistas del Club Deportivo Málaga
Nacidos en Valencia